|-
| 40601 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40602 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40603 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40604 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40605 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40606 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40607 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40608 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40609 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40610 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40611 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40612 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40613 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40614 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40615 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40616 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40617 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40618 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40619 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40620 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40621 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40622 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40623 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40624 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40625 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40626 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40627 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40628 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40629 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40630 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40631 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40632 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40633 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40634 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40635 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40636 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40637 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40638 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40639 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40640 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40641 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40642 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40643 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40644 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40645 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40646 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40647 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40648 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40649 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40650 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40651 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40652 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40653 - ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40654 - ||  || 11 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40655 - ||  || 15 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40656 - ||  || 11 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40657 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40658 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40659 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40660 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40661 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40662 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40663 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40664 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40665 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40666 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40667 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40668 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40669 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40670 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40671 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40672 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40673 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40674 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40675 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40676 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40677 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40678 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40679 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40680 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40681 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40682 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40683 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40684 Vanhoeck ||  || 8 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 40685 - ||  || 3 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40686 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40687 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40688 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40689 - ||  || 7 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40690 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40691 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40692 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40693 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40694 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40695 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40696 - ||  || 9 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40697 - ||  || 9 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40698 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40699 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40700 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-